John Dwight ist der Name folgender Personen:

* John Sullivan Dwight (1813–1893), US-amerikanischer Musikkritiker 
 John Wilbur Dwight (1859–1928), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Jonathan Dwight (1858–1929), US-amerikanischer Arzt und Ornithologe